Тетрагидроксобериллат натрия —  неорганическое соединение,
комплексный гидроксид натрия и бериллия
с формулой Na[Be(OH)],
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Растворение оксида бериллия в горячем растворе гидроксида натрия:

 Взаимодействие гидроксида бериллия со щелочью (реакция протекает быстро):

Физические свойства 
Тетрагидроксобериллат натрия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде.

Литература 
 

Соединения бериллия
Соединения натрия
Гидроксокомплексы